

Presentación previa 
Pablo Carreño Busta fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Elias Ymer derrotó en la final a Bjorn Fratangelo.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos-Viñolas (Semifinales)
  Paolo Lorenzi (Baja)
  Alejandro González (Cuartos de final)
  Guido Pella (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Máximo González ''(Segunda ronda)
  Marco Cecchinato ''(Semifinales)
  Bjorn Fratangelo ''(Finalista)
  Gastão Elias ''(Cuartos de final)
  Guilherme Clezar ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Caltanissetta 2015